Fotboll vid panamerikanska spelen 1963 spelades i São Paulo, Brasilien under perioden 20 april-4 maj 1963. Fem lag deltog, och Argentina var titelförsvareare. Brasilien, Argentina och Chile kvalificerade sig för turneringen, vilket Peru och Paraguay dock misslyckades med.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen 1963
1963
Panamerikanska spelen
Panamerikanska spelen 1963